

Patronyme 
 Claude-Louis-Séraphin Barizain dit Monrose (1783-1843), acteur français ;
 Antoine-Martial-Louis Barizain dit Monrose  (1811-1883),  acteur français, fils du précédent ;
 Louise-Florentine Chollet dite Mademoiselle Monrose (1816-1893), cantatrice française, belle sœur du précédent ;
 Jean-Marc Monrose, boxeur français né à Marseille ;
 Steven Joseph-Monrose (né en 1990), footballeur français.

Toponyme 
 Rue Monrose à Schaerbeek, Bruxelles.

Autres 
 Monrose, groupe allemand de pop et de R&B.